Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися 17 серпня (попередні запливи і фінали).

Рекорди 
На момент проведення змагань рекорди були наступними:

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)